

Населені пункти та їхні частини
 Перемишль — місто на правах повіту в Підкарпатському воєводстві
 Перемишль — гміна в Перемишльському повіті Підкарпатського воєводства
 Пшемисль — село в гміні Серакув Мендзиходського повіту Великопольського воєводства
 Перемишль — частина села Поремба-Радльна в гміні Тарнув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Перемишль — частина села Маркова в гміні Маркова Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства

Див. також 
 Перемишль

Примітки